Анатолий Баженов:
 Баженов, Анатолий Васильевич (1920—1999) — Герой Советского Союза.
 Баженов, Анатолий Иванович (род. 1945) — советский и украинский скрипач, музыкальный педагог.